

Persone
Cesara Buonamici (1957) – giornalista italiana
Ferdinando Buonamici (1820-1892) – pittore italiano
Francesco Buonamici (1533-1603) – medico e filosofo italiano
Francesco Buonamici (1832-1921) – giurista e politico italiano
Giovan Francesco Buonamici, o Gian Francesco (1692-1759) – architetto e pittore italiano
Giovanni Francesco Buonamici (1592-1669) – diplomatico italiano
Lazzaro Bonamico, o Buonamici (1479-1552) – umanista e scrittore italiano

Altro
Buonamici – famiglia nobiliare pratese

Pagine correlate
Buonamico